Haram – gmina w Norwegii w regionie Møre og Romsdal.
 Haram – pojęcie w islamie.

Zobacz też 
 Boko Haram – zmilitaryzowana muzułmańska organizacja ekstremistyczna.
 Al-Masdżid al-Haram – meczet w Mekce